Alegre heißt der Ort
 Alegre (Espírito Santo) in Brasilien

Alegre ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Alegre (1924–2010), argentinischer Fußballfunktionär
 Carlos Alegre, peruanischer Basketballspieler
 David Alegre (* 1984), spanischer Hockeyspieler
 Johnny Alegre (* 1955), philippinischer Jazzmusiker
 Manuel Alegre (* 1936), portugiesischer Dichter und Politiker
 Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806–1879), brasilianischer Maler und Dichter
 Pedro Alegre (* 1961), spanischer Kanute
 Ramón Alegre (* 1981), spanischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Allègre (Begriffsklärung)